Maciej Grabowski peut désigner :

  (?-1750) ;
  (1978-) ;
 Maciej Grabowski (1959-), est un homme politique polonais.